Pampa a kolibrifélék (Trochilidae) családjába tartozó rendszertani nem
Pampa (dél-amerikai síkság)
Település
Pampa (Texas)
Pampa (Washington)